Desa Sukaraja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukaraja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,97, long 108,04), 
 Desa Sukaraja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 106,96), 
 Desa Sukaraja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,59, long 106,84), 
 Desa Sukaraja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,20, long 107,12), 
 Desa Sukaraja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,20, long 107,38), 
 Desa Sukaraja (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Sukaraja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,93, long 108,58), 
 Desa Sukaraja (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar